Ćukovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kneževo
 Ćukovac – miasto w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje
 Ćukovac – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Bojnik
 Ćukovac – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje
 Ćukovac  – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje